Charlotte for Ever – film del 1986 diretto da Serge Gainsbourg
 Charlotte for Ever – album di Charlotte Gainsbourg del 1986